Карабула́к (тюрк. кара/кхара — «чёрный», иногда «чистый» или «великий», и булак/булакх — «», «ручей», «источник») — распространённый топоним на территориях проживания тюркских народов, помимо названия географических объектов, в России, Беларуси и Украины с XVI—XVII веков встречается фамилия — Карабулак, носители обычно выходцы с Северного Кавказа.

Населённые пункты

Азербайджан 
 Карабулак (Мартунашен) — село в Гёйгёльском районе Азербайджана.
 Карабулак — село в Ходжалинском районе Азербайджана.

Казахстан 
 Карабулак — село в Акмолинской области, в подчинении администрации города Степногорск.
 Карабулак — село в Бурабайском районе Акмолинской области.
 Карабулак — село в Алгинском районе Актюбинской области.
 Карабулак (до 2011 года — Степь) — село в Мартукском районе Актюбинской области.
 Карабулак — село в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Карабулак — село в Шалкарском районе Актюбинской области, упразднено в 2019 г.
 Карабулак — село в Алакольском районе Алматинской области.
 Карабулак — посёлок в Ескельдинском районе Алматинской области.
 Карабулак — село в Кегенском районе Алматинской области.
 Карабулак (до 1999 года — Ключи) — село в Талгарском районе Алматинской области.
 Карабулак — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области. Входит в состав Акшаулинского сельского округа.
 Карабулак — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области. Входило в состав Косагашского сельского округа. Упразднено в 2013 году.
 Карабулак — село в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области. Входило в состав Майлинского сельского округа. Упразднено в 2013 году.
 Карабулак (до 1992 года — Высокогорка) — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2019 г.
 Карабулак — село в Зайсанском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карабулак — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карабулак — село в Каркаралинском районе Карагандинской области.
 Карабулак — село в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Карабулак — село в Сайрамском районе Туркестанской области.
 Карабулак — село в Сузакском районе Туркестанской области.
 Карабулак — прежнее, до 2001 года, название аула Карауыл Конай-бия Зерендинского района Акмолинской области

Россия 
 Карабулак — посёлок в Икрянинском районе Астраханской области.
 Карабулак — город в Ингушетии.
 Карабулак — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.
 Карабулак — станция Приволжской железной дороги.

Узбекистан 
 Карабулак — посёлок в Бостанлыкском районе Ташкентской области.

Реки 
 Карабулак (приток Акалахи) — река в Республике Алтай.
 Карабулак (приток Ишима) — река в Казахстане.
 Карабулак (приток Киембая) — река в Оренбургской области.
 Карабулак (приток Терёшки) — река в Саратовской области.

Горы 
 Карабулак — вершина Сунженского хребта (722 м), расположена к северу от города Карабулак.

См. также 
 Кара-Булак
 Базарный Карабулак
 Большой Карабулак
 Сухой Карабулак
 Карабулаки

Примечания